Хуа́н Ферна́ндо Кинте́ро Паниа́гуа (; род. 18 января 1993, Медельин) — колумбийский футболист, полузащитник «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии. Участник чемпионатов мира 2014 и 2018 годов.

Биография

Клубная карьера 

Кинтеро — воспитанник футбольной академии клуба «Энвигадо». В 2007 году он дебютирует за молодёжную команду клуба и за два года добирается до основного состава. 6 марта 2009 года в матче против «Индепендьенте Медельин» Хуан дебютировал в чемпионате Колумбии. 12 сентября в поединке против «Кукута Депортиво» он забил свой первый гол за «Энвигадо». В конце года в одном из матчей чемпионата Кинтеро получил перелом большой и малой берцовых костей.

В декабре 2011 года Кинтеро перешёл в «Атлетико Насьональ» на правах аренды. 30 января 2012 года в матче против «Депортиво Кали» он дебютировал за новую команду. 19 февраля в поединке против «Мильонариос» Хуан забил свой первый гол за клуб и помог команде добиться победы, 2:3.

20 июля 2012 года Кинтеро заключил контракт с итальянской «Пескарой». 28 августа в матче против «Интера» он дебютировал в Серии А. 23 сентября во встрече с «Болоньей» Хуан забил свой первый гол.

13 июля 2013 года Хуан подписал четырёхлетний контракт с «Порту», сумма сделки составила 5 млн €, а в соглашении игрока была прописана сумма отступных в размере 40 млн €. Сам футболист так прокомментировал свой переход: «Я всегда хотел выступать за „Порту“. Я очень рад, потому что сделал важный шаг в моей карьере». 18 августа в матче против «Витории» Сетубал Кинтеро дебютировал в Сангриш лиге. В этом же поединке он забил свой первый гол за «драконов». В своём первом сезоне Хуан стал обладателем Суперкубка Португалии. 31 августа 2015 года перешёл во французский «Ренн» на правах аренды с правом выкупа за 19 миллионов евро. 18 октября в матче против «Ниццы» Кинтеро дебютировал в Лиге 1. 11 декабря в поединке против «Кана» он забил свой первый гол за «Ренн».

В начале 2017 года Хуан вернулся на родину, на правах аренды присоединился к «Индепендьенте Медельин». 6 февраля в матче против «Мильонариос» он дебютировал за новую команду. 19 февраля в поединке против «Онсе Кальдас» Кинтеро забил свой первый гол за «Индепендьенте Медельин». В начале 2018 года Хуан на правах аренды перешёл в аргентинский «Ривер Плейт». 4 февраля в матче против «Олимпо» он дебютировал в аргентинской Примере. 22 апреля в поединке против «Арсенала» из Саранди Кинтеро забил свой первый гол за «Ривер Плейт».

В ответном финальном матче Кубка Либертадорес 2018 Хуан Кинтеро вышел на замену на 58-й минуте и в дополнительное время на 109- минуте забил эффектный гол в ворота «Боки Хуниорс», который в итоге стал победным для «миллионеров». «Ривер Плейт» выиграл со счётом 3:1, а Кинтеро был признан лучшим игроком финала.

Международная карьера 
17 октября 2012 года в товарищеском матче против сборной Камеруна Кинтеро дебютировал в сборной Колумбии.

В начале 2013 года в составе молодёжной сборной Колумбии Бонилья стал победителем молодёжного чемпионата Южной Америки в Аргентине. На турнире он сыграл в матчах против команд Боливии, Эквадора, Уругвая, Аргентины, Перу и дважды Парагвая и Чили. В поединках против аргентинцев, чилийцев, парагвайцев, эквадорцев и перуанцев Хуан забил пять голов.

Летом того же года Кинтеро принял участие в молодёжном чемпионате мира в Турции. На турнире он сыграл в матчах против команд Австралии, Турции, Сальвадора и Северной Кореи. В поединках против сальвадорцев, турок и корейцев Хуан забил три гола.

В 2014 года Кинтеро попал в заявку сборной на Чемпионат мира в Бразилии. В матче группового этапа против сборной Кот-д’Ивуара Хуан забил свой первый гол за национальную команду.

В 2018 году в Кинтеро принял участие в чемпионате мира 2018 года в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Японии, Польши, Сенегала и Англии. В поединке против японцев Хуан забил гол со штрафного.

Голы за сборную Колумбии

Статистика

Клубная статистика

Достижения 
  Финалист Кубка Колумбии (1): 2017
  Обладатель Суперкубка Португалии (1): 2013
  Обладатель Суперкубка Аргентины (1): 2017
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2018
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 2019
 Победитель Молодёжного чемпионата Южной Америки (1): 2013

Примечания 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Колумбии по футболу
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Энвигадо»
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Пескара»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Порту B»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Индепендьенте Медельин»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Шэньчжэнь»
Игроки ФК «Атлетико Хуниор»